Wank peut faire référence à :

Wank, un sommet des Alpes en Allemagne.
Andreas Wank, un sauteur à ski allemand.
Roland Wank, un architecte hongrois

Homonymie de patronyme